

Топонимы 
 
 Замок Уард — один из замков Ирландии, расположен недалеко от поселка Странгфорд, в графстве Даун.

Персоналии

Фамилия 
 Уард, Джон Алозиус (1929—2007) — католический прелат, архиепископ Кардиффа, член монашеского ордена капуцинов.

Имя 
 Черчилль, Уард (род. 1947) — американский писатель.

См. также 
 Уорд